I  erano i 1945 kanji semplificati che sono stati decretati di uso comune ed approvati per la stampa dal Ministero dell'Educazione giapponese il 10 ottobre 1981 (ora l'elenco è stato ampliato). Essi hanno rimpiazzato, integrandoli, i 1850 tōyō kanji, i kanji d'uso generale già approvati nel 1946. I tōyō kanji non ripresi nella nuova lista sono considerati caratteri secondari. Dei jōyō kanji 1.006 caratteri, detti kyōiku kanji, vengono appresi dai bambini giapponesi alle scuole primarie, seguendo una suddivisione per anno scolastico decisa dal Ministero dell'Istruzione giapponese. I restanti 939 caratteri (1130 dall'entrata in vigore della riforma del 2010) vengono imparati alle scuole medie inferiori e superiori, insieme ai jinmeiyō kanji (kanji il cui uso è permesso nei nomi), senza che vi sia una particolare indicazione su quali kanji vadano studiati per ciascun anno scolastico.

Il 7 giugno 2010, la Commissione Cultura ha stabilito i kaitei jōyō kanji (i jōyō kanji della riforma). Ha aggiunto 196 kanji (cui era stato dato il nome provvisorio shinjōyō kanji, ovvero nuovi jōyō kanji) al precedente elenco e rimosso 5 caratteri () spostandoli tra i jinmeiyō kanji. Il totale dei kanji d'uso comune è così passato a 2136 caratteri, con 4388 letture (2352 On e 2036 Kun). Per quanto riguarda i caratteri già presenti tra i jōyō kanji, sono state aggiunte 29 pronunce (tra On e Kun), 3 sono state eliminate, una è stata variata. Anche l'appendice con i vocaboli in cui compaiono dei kanji con pronuncia irregolare è stata cambiata, con 11 tra parole nuove e modificate.
Il 30 novembre 2010 la lista di 2136 caratteri è stata ufficializzata con lo stesso nome della precedente, jōyō kanji hyō (tavola dei jōyō kanji) e nel contempo il precedente elenco è stato dichiarato estinto.

Lista dei 1945 jōyō kanji approvata il 10 ottobre 1981

Caratteri aggiunti il 7 giugno 2010 （196 caratteri）

Caratteri rimossi il 7 giugno 2010 (5 caratteri)

Voci correlate 
Kanji
Shinjitai
Jinmeiyō kanji
Gakunenbetsu kanji haitōhyō
Grado dei kanji

Collegamenti esterni 
 Kanji-Trainer Programma gratuito per imparare i Kanji giapponesi con spiegazione delle componenti e con frasi mnemoniche. Il riconoscimento tratti supporta la corretta scrittura.
 Elenco dei Kanji suddivisi per anno scolastico (con traduzione e note in italiano)
 Elenco dei 196 nuovi jōyō kanji con pronunce ed esempi (e modifiche apportate ai jōyō kanji)

Scrittura giapponese